Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1990, facente parte dell'ATP Tour 1990, ha avuto come vincitore Francisco Clavet che ha battuto in finale Eduardo Masso 33–6, 6–4, 6–2, 6–0.

Teste di serie

 Emilio Sánchez (semifinali)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (primo turno)

 Marc Rosset (primo turno)
 Carl Uwe Steeb (primo turno)
 Horst Skoff (primo turno)
 Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Dutch Open 1990